Cet article présente, pour chaque canton, le conseiller général (maintenant appelé conseiller départemental) sortant et le conseiller élu lors des élections cantonales françaises de 2011.

Abréviations utilisées

Métropole

Ain (01) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Aisne (02) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Allier (03) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Alpes-de-Haute-Provence (04) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Hautes-Alpes (05) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Alpes-Maritimes (06) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Ardèche (07) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Ardennes (08) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Ariège (09) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Aube (10) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Aude (11) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Aveyron (12) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Bouches-du-Rhône (13) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Calvados (14) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Cantal (15) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Charente (16) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Charente-Maritime (17) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Cher (18) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Corrèze (19) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Corse-du-Sud (2A) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Haute-Corse (2B) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Côte-d'Or (21) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Côtes-d'Armor (22) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Creuse (23) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Dordogne (24) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Doubs (25) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Drôme (26) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Eure (27) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Eure-et-Loir (28) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Finistère (29) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Gard (30) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Haute-Garonne (31) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Gers (32) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Gironde (33) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Hérault (34) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Ille-et-Vilaine (35) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Indre (36) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Indre-et-Loire (37) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Isère (38) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Jura (39) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Landes (40) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Loir-et-Cher (41) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Loire (42) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Haute-Loire (43) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Loire-Atlantique (44) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Loiret (45) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Lot (46) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Lot-et-Garonne (47) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Lozère (48) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Maine-et-Loire (49) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Manche (50) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Marne (51) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Haute-Marne (52) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Mayenne (53) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Meurthe-et-Moselle (54) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Meuse (55) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Morbihan (56) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Moselle (57) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Nièvre (58) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Nord (59) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Oise (60) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Orne (61) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Pas-de-Calais (62) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Puy-de-Dôme (63) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Pyrénées-Atlantiques (64) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Hautes-Pyrénées (65) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Pyrénées-Orientales (66) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Bas-Rhin (67) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Haut-Rhin (68) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Rhône (69) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Haute-Saône (70) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Saône-et-Loire (71) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Sarthe (72) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Savoie (73) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Haute-Savoie (74) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Paris (75) 

Il n'y a pas d'élections cantonales pour Paris.

Paris étant à la fois commune et département, le Conseil de Paris (163 membres),
élu lors des élections municipales, joue le rôle de Conseil municipal et de Conseil Général.
Le dernier Conseil de Paris a été élu en .

Seine-Maritime (76) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Seine-et-Marne (77) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Yvelines (78) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Deux-Sèvres (79) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Somme (80) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Tarn (81) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Tarn-et-Garonne (82) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Var (83) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Vaucluse (84) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Vendée (85) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Vienne (86) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Haute-Vienne (87) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Vosges (88) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Yonne (89) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Territoire de Belfort (90) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas
(*) Élection partielle dans le canton de Levallois-Perret Sud

Seine-Saint-Denis (93) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Val-de-Marne (94) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Val-d'Oise (95) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Outre-mer

Guadeloupe (971) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Martinique (972) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Guyane (973) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

La Réunion (974) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Mayotte (976) 

*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas

Notes et références 

 Liste des résultats sur le site du ministère de l'Intérieur